St. Louis Blues oder St.-Louis-Blues steht für:

 St. Louis Blues, Eishockeyfranchise aus St. Louis, Missouri
 St.-Louis-Blues, Bluesmusikstilrichtung
 St. Louis Blues (Lied), Blueskomposition von W. C. Handy
 St. Louis Blues (1929), US-amerikanischer Kurzfilm von Dudley Murphy 
 St. Louis Blues (1939), US-amerikanischer Film von Raoul Walsh 
 St. Louis Blues (1958), US-amerikanischer Film von Allen Reisner 
 St. Louis Blues: Solo Piano, Jazzalbum von Sun Ra (1978)